Czuszka – półwysep (kosa), położony w północnej części Cieśniny Kerczeńskiej
 Czuszka – miejscowość na półwyspie, w Rosji, w Kraju Krasnodarskim, w rejonie tiemriukskim
 czuszka – roślina, odmiana papryki drobnoowocowej